Liftkracht de opwaartse kracht in de aerodynamica 
Tektonische opheffing